The Landlady ist der englische Originaltitel folgender Werke:

 Die Wirtin, eine Kurzgeschichte von Roald Dahl
 Fatal Contract – Tür an Tür mit dem Tod, ein US-amerikanischer Thriller von Robert Malenfant